

Березняки — село, Мінська область, Мядельський район

Березняки — присілок, Варгашинський район, Курганська область
 Березняки — городище на Волзі в Ярославської області

Березняки — житловий масив у Києві
 Березняки —село, Полтавська область, Полтавський район
 Березняки — село, Полтавська область, Лубенський район
 Березняки — село, Сумська область, Роменський район
 Березняки — село, Черкаська область, Черкаський район, Березняківська сільська громада
 Березняки — село, Черкаська область, Черкаський район, Мошнівська сільська громада

Див. також 
 Березняки (заповідне урочище)